Соррентино:

 Соррентино, Паоло (род. 1970) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Соррентино, Стефано (род. 1979) — итальянский футболист, вратарь.
 Соррентино, Фернандо (род. 1942) — аргентинский писатель, журналист, литературный критик, филолог.